

Geografia

Svizzera 
 Morbio Inferiore – comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)
 Morbio Superiore – ex comune ora frazione di Breggia, comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)